Hamngatan kan avse:

Hamngatan, Hjo
Hamngatan, Malmö
Hamngatan, Stockholm